Элизабет Блэкмор (; ) — австралийская актриса.

Биография 
Родилась в Перте, Австралия. Окончила академию исполнительских искусств Западной Австралии.

Дебютировала на телевидении в 2008 году. Наиболее известна по ролям в сериалах «Легенда об Искателе», «Дневники вампира», а также фильму «Зловещие мертвецы: Чёрная книга».

В 2013 году стала финалистом конкурса на стипендию Хита Леджера, призванную помогать начинающим талантливым австралийским актерам добиваться успеха в Голливуде.

В 2020 году получила премию «Film Invasion L.A.» за фильм «The Bus to Birra Birra».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники вузов Австралии